

O Clube

Histórico

Classificações 

Clubes de futebol de Ovar
Esmoriz
Clubes de futebol fundados em 1932
Fundações em Portugal em 1932